Blécourt kan syfta på:

 Blécourt, Haute-Marne, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Blécourt, Nord, fransk kommun i departementet Nord